Morkillia är ett släkte av pockenholtsväxter. Morkillia ingår i familjen pockenholtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Pockenholtsväxter
Morkillia